2 miejscowości w Polsce: 
 Wyrów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Wyrów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Stawiszyn

wieś na Ukrainie:
 Wyrów (rejon kamionecki)